Příjmení Kálal, přechýleně Kálalová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Karel Kálal (1860–1930), učitel a spisovatel
 Petr Kálal (* 1941), český fotbalista

Ženský tvar
 Vlasta Kálalová (1896–1971), česká lékařka, která se specializovala na tropické nemoci a entomologii

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení